Ванчес — многозначный термин

 Ванчес — трехкантный или четырехкантный брус для строгания шпона
 Ванчес — городок в Северной Каролине, США